Боццано () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боццано, Джакомо (1933—2008) — итальянский боксёр тяжёлой весовой категории.
 Боццано, Эмилио (1840—1918) — итальянский композитор, дирижёр и органист.